Mount Stanley kan syfta på följande:

 Mount Stanley, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Stanley (Ruwenzori), ett bergsmassiv i Kongo-Kinshasa och Uganda